Yorkville ist der Name von Orten 

in Kanada:
 Yorkville (Toronto)

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Yorkville (Illinois)
 Yorkville (Kalifornien)
 Yorkville (Manhattan), ein Stadtviertel in New York City
 Yorkville (North Carolina)
 Yorkville (Oneida County), Staat New York
 Yorkville (Ohio)
 Yorkville (Tennessee)
 Yorkville (Wisconsin), im Racine County
 Yorkville (Town), Town(ship) im Racine County, Wisconsin